Лубковщина (лубковцы), как социальное движение, может относиться к следующим персоналиям:

 Лубков, Василий Семёнович (1869-?) — воронежский создатель христианской секты «Новый Израиль» (1894);
 Лубков, Пётр Кузьмич (1883—1921) — организатор в Томской губернии партизанского движения (1918).